Carroll Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carroll Building (Norwich, Connecticut), NRHP-ID 82001007
 Carroll Building (Apopka, Florida), NRHP-ID 93000135